Към 2010 година в Хондурас има общо 694 града.

Източници 

Хондурас